Ledrensi – abitanti di Comunità Alto Garda e Ledro
Ledrensi – abitanti di Concei
Ledrensi – abitanti di Ledro